Sarata steht für:

 Sarata, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, Ukraine
 Rajon Sarata in der Oblast Odessa, Ukraine
 Sarata (Wyschnyzja), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, Ukraine
 Sarata (Fluss), Fluss in der Ukraine, Zufluss zum Schwarzen Meer
 Sarata (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien
 Sarata-Drăgușeni, Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien
 Sarata-Basarab, Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien

Sarata ist der Familienname von:
 Birgit Sarata (* 1942), österreichische Operettensängerin

Siehe auch:
 Sărata